Az 1992–1993-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 59. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 18 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Lech Poznań nyerte az ezüstérmes Legia Warszawa, és a bronzérmes ŁKS Łódź előtt. A Szombierki Bytom, Śląsk Wrocław, Olimpia Poznań és a Jagiellonia Białystok kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1993
Lengyel 1
Lengyel 1